Finala Cupei UEFA 2006 a fost un meci de fotbal ce a avut loc la data de 10 mai 2006 pe Stadionul Philips din Eindhoven. Meciul s-a diputat între Middlesbrough din Anglia și Sevilla din Spania. Sevilla a câștigat Cupa UEFA cu  4–0.

Detalii

Vezi și
Cupa UEFA 2005-2006

UEFA Cup Final